Вижайны () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Сувалкский повят, Подляское воеводство. Административный центр гмины — деревня Вижайны. Население — 2724 человека (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Поселения 

 Антосин
 Больце
 Бурнишки
 Цисувек
 Дзядувек
 Дзерваны
 Гжибина
 Ячне
 Еглинишки
 Йодозоры
 Камёнка
 Клещувек
 Клайпеда
 Клайпедка
 Лясковске
 Лешкеме
 Лугеле
 Маковщызна
 Марянка
 Машуткине
 Мауда
 Меркине
 Оклины
 Полимоне
 Поплин
 Рогожайны-Мале
 Рогожайны-Вельке
 Смольники
 Солины
 Станкуны
 Стара-Ханьча
 Столупянка
 Судавске
 Шесцивлуки
 Ужмауда
 Вилкупе
 Вижайны
 Вижгуры
 Высоке
 Желязковизна

Соседние гмины 
 Гмина Дубенинки
 Гмина Еленево
 Гмина Пшеросль
 Гмина Рутка-Тартак

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Подляского воеводства